Koto kan syfta på:

Koto (instrument) – ett traditionellt japanskt stränginstrument
Koto (musikgrupp) – en italiensk elektronmusikgrupp
Koto (företag) – ett japanskt spelutvecklingsföretag

Geografi

Centralafrikanska republiken 

 Kotto, vattendrag,

Haiti 

 Arrondissement des Coteaux, arrondissement, Sud, 
 Coteaux (kommun), Sud, 
 Coteaux (ort), Sud,

Japan 

 Kōtō, Tokyo – en stadsdel i Tokyo